Григорьев, Евгений:
 
 Григорьев, Евгений Геннадьевич (Жека; род. 1966) — исполнитель шансона.
 Григорьев, Евгений Георгиевич (род. 1950) — советский и российский учёный-хирург, член-корреспондент РАМН (1999), член-корреспондент РАН (2014).
 Григорьев, Евгений Иванович (род. 1957) — заслуженный тренер СССР (подводный спорт).
 
 Григорьев, Евгений Фёдорович (1960—2008) — работник прокуратуры.